De laatste zeven maanden van Anne Frank (film) (1988), een documentaire van Willy Lindwer over het laatste deel van het leven van Anne Frank
 De laatste zeven maanden van Anne Frank (boek) (2008), het gelijknamige boek, ook van Willy Lindwer